Neodiapsida — група завропсидів, що включає усіх діапсид крім Araeoscelidia.

Філогенія 
Кладограма згідно з Bickelmann et al., 2009 і Reisz et al., 2011:

Примітки

Посилання 
 Callaway, J.M. (1997), Ichthyosauria: Introduction, in JM Callaway & EL Nicholls (eds.), Ancient Marine Reptiles. Academic Press, pp. 3-16.
 Laurin, Michel and Gauthier, Jacques A. (2000) Autapomorphies of Diapsid Clades

Джерела 
 Eureptilia: Neodiapsida
 Neodiapsida кладограма

Завропсиди